Por Baugy pode estar à procura de:
Baugy (Borgonha) - uma comuna na região da Borgonha, departamento de Saône-et-Loire, na França.
Baugy (Centro) - uma comuna na região do Centro, departamento de Cher, na França.

Desambiguação